Laghesi – abitanti di Laghi (Italia)
Laghesi – abitanti di Lago (Castellabate)
Laghesi – abitanti di Lagosanto
Laghesi – abitanti di Revine Lago